Kanako Spendlove (née en 1982), nageuse synchronisée japonaise.
 Bianca Hendrickse-Spendlove (née en 1991), actrice anglaise.